8-я  олимпиада по шахматам состоялась в Буэнос-Айресе с 24 августа по 19 сентября 1939 года при участии 27 стран. Это была первая олимпиада, которая состоялась за пределами Европы.

В турнире планировали принять участие около 40 стран, что вызвало беспокойство организаторов, но прибыло только 27. Отказались от участия четырёхкратные олимпийские чемпионы — сборная США, двукратные олимпийские чемпионы — сборная Венгрии. Также из-за финансовых проблем не прислала свою команду федерация Югославии. Германия, незадолго до олимпиады восстановившая своё членство в ФИДЕ, напротив, прислала сборную. Команда была усилена шахматистами из аннексированной Австрии (1-я доска — Э. Элискасес, 4-я — А. Беккер). Впервые Южноамериканский континент был представлен 11-ю командами, для многих это выступление было дебютом на Олимпиадах.

До сих пор Олимпиады проводились по круговой системе, но ввиду большого количества участников было принято решение провести четыре полуфинала (по семь / шесть команд в каждом). Из каждого полуфинала в финал выходило по 4 команды, остальные разыгрывали места с 17-го по 27-е. Кроме того, команда, победившая во втором финале, награждалась Кубком президента Аргентины Ортиса.

На этой Олимпиаде впервые выступил экс-чемпион мира Х. Р. Капабланка. Он сыграл 16 партий, в 7 победил, остальные закончились вничью. Как и на прошлых олимпиадах, команду Франции возглавлял чемпион мира А. Алехин, совершивший до этого турне по Южной Америке. Он встретился со своей командой только в Буэнос-Айресе.

Первый инцидент произошёл за день до начала полуфиналов. Капитан немецкой команды потребовал от организаторов, чтобы чехословацкий флаг был заменён на флаг протектората Богемии и Моравии. Сборная Чехословакии воспротивилась этому, и этот протест был поддержан многими другими командами. Флаг оставили, и он до конца соревнования провисел над театром «Политеам».

Из полуфиналов вышли все фавориты. В одном из них команде Латвии удалось обойти сборную Третьего рейха. Перед началом финала возникла очередная проблема: организаторы никак не могли добиться возвращения кубка Гамильтона-Рассела, который хранился в Нью-Йорке в шахматном клубе имени Ф. Маршалла. Американская сторона ссылалась на то, что команда, которая три раза подряд выигрывала Олимпиады, по положению получала кубок на вечное хранение. Но это правило по положению только действовало в том случае, если команда продолжала дальнейшее участие в соревнованиях. После больших усилий (вмешалось даже аргентинское посольство) кубок был доставлен в Буэнос-Айрес.

1 сентября начался финальный турнир. Во время первого тура стало известно, что Германия напала на Польшу и Англия объявила войну Германии. Английская сборная сразу же отказалась от дальнейшего участия и отбыла домой. Чемпион мира А. А. Алехин выступил по радио и в прессе, чтобы немецкой команде был объявлен бойкот. Олимпиада оказалась под угрозой срыва. Большая часть делегаций требовала исключения немецкой сборной, но организаторы оставили её среди участников. Было принято решение, что Франция и Польша не будут играть против команды Германии, и матчи будут считаться закончившимися со счетом 2 : 2. Также против немцев отказалась играть сборная Палестины. В свою очередь немцы запретили сборной Чехословакии играть против Франции и Польши. В общей сложности не было сыграно 6 матчей.

Удачным выдался старт у сборной Аргентины. После трех побед они опережали преследователей на 1½ очка. Но в 4-м туре они уступили команде Германии, которая вырвалась вперед на пол-очка. После половины турнира почти у половины команд сохранялись шансы на призовые места. Стабильно выступала шведская команда: несмотря на поражение от бразильцев в 8-м туре, она оставалась в группе лидеров.

За тур до конца немецкая команда опережала эстонцев и поляков на два очка. В последнем туре она не стала рисковать в матче против команды Нидерландов и после 3-х часов матч закончился вничью. Второе место заняли поляки, разгромившие сборную Дании со счётом 3½ : ½. Команда Эстонии в последнем туре с минимальным счётом уступила Аргентине и финишировала третьей. Для команды это выступление было самым удачным в истории. Четвёртое место досталось команде Швеции, которая выступала на этом турнире без одного из своих ведущих шахматистов Г. Штольца.

За первое место в финале «Б» вели борьбу команды Канады и Исландии. Они закончили турнир с одинаковым количеством очков (по 28). Кубок президента Аргентины был вручён команде Исландии на основании большего количества выигранных матчей. В сборной лучшие результаты показали Гудмундссон (11 из 14) и Арнлаугссон (7½ из 10). Среди канадцев особо отличился четырнадцатилетний Дэн. Яновский, набравший на 2-й доске 13½ очков из 16.

Проведение столь крупного соревнования подняло интерес местного населения к шахматам. Было куплено несколько тысяч постоянных абонементов. В турнирном зале в отдельные дни присутствовало около трёх тысяч человек.

После окончания турнира многие участники, к примеру М. Найдорф и Г. Штальберг, не стали возвращаться в Европу. Кубок Гамильтона-Рассела в Германию привезён не был, он остался в Буэнос-Айресе до следующей Олимпиады, которая состоялась через 11 лет в 1950 году в Дубровнике.

На олимпиаде были сыграны 930 партий.

Регламент

Сборные

Составы команд

Финал «А»

Германия 
Элисказес, П. Михель, Энгельс, Беккер, Рейнхардт

Польша

Тартаковер, Найдорф, П. Фридман, Регедзиньский, Сулик

Эстония

Керес, Рауд, П. Шмидт, Фридеман, Тюрн

Швеция

Штальберг, Лундин, Бергквист, Даниэльссон, Экенберг

Аргентина

Грау, Пьяццини, Хак. Болбочан, Гимар, Плеси

Чехословакия

Опоченский, Фолтыс, Пеликан, Скаличка, Зита

Латвия

В. Петров, Апшениек, Фейгин, Эндзелин, Мелнгайлис

Нидерланды

ван Схелтинга, Кортлевер, де Гроот, Принс, де Ронде

Палестина

Черняк, Фердер (Порат), Винц, Клейнштейн, Раух

Франция

Алехин, Громер, В. Кан, Рометти, Дез

Куба

Капабланка, А. Лопес, Алеман, Бланко, Планас

Чили

Кастильо, Флорес, Летелье, Салас Ромо, Э. Рид

Литва

Микенас, Вайтонис, Луцкис, Таутвайшас, Андрашюнас

Бразилия

Тромповский, Силва Роша, В. Крус, Соуза Мендеш, О. Крус

Дания

Эневольдсен, Поульсен, Кристенсен, Сёренсен, Э. Ларсен

Англия

Александер, Томас, Милнер-Берри, Голомбек, Б. Вуд

Финал «Б»

Исландия

Б. Мёллер, Аусгейрссон, Й. Гудмундссон, Торвалдссон, Арнлаугссон

Канада

Моррисон, Дэн. Яновский, Опсаль, Головач, Хелман

Норвегия

Роян, А. Ларсен, Ребнорд, Аустбё

Уругвай

Ротунно, Унье Флёркен, Гулья, Ру Кабрал, Оливера

Болгария

Цветков, Нейкирх, Кипров, Кантарджиев, Карастойчев

Эквадор 
Понсе, Моралес, Сьерра, Суарес Давила, Айяла

Гватемала

Вассо, Астуриас, Д. Крус, Саласар

Ирландия

О’Хэнлон, Дж. О’Донован, Керлин, Миннис, Нэш

Перу

Дуланто, Пинсон, Кастро де Мендоса, Сото, Кайо

Боливия

Кордова, Бендер, Родригес Уртадо, Савала, Рейес Веласко

Парагвай

Диас Перес, Эспинола, Латерса, Бёттнер, Апонте

Командные результаты 
Первая группа:

Вторая группа:

Третья группа:

Четвёртая группа:

Финал «А» 
Матчи, выделенные курсивным чёрным цветом, не были сыграны.

Финал «Б»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
В финале «А»
 Первая доска — Х. Р. Капабланка (Куба) — 11½ из 16 (+7 −0 =9)
 Вторая доска — М. Найдорф (Польша) — 14 из 18 (+12 −2 =4)
 Третья доска — Л. Энгельс (Германия) — 14 из 16 (+12 −0 =4)
 Четвёртая доска — Г. Фридеман (Эстония) — 12½ из 17 (+11 −3 =3)
 Запасной — И. Плеси (Аргентина) — 15 из 19 (+14 −3 =2)

В финале «Б»
 Первая доска — Э. Ройян (Норвегия) — 10 из 15 (+8 −3 =4)
 Вторая доска — Д. Яновский (Канада) — 13½ из 16 (+12 −1 =3)
 Третья доска — Й. Гудмундссон (Исландия) — 11 из 14 (+11 −3 =0)
 Четвёртая доска — М. Кантарджиев (Болгария) — 8½ из 11 (+8 −2 =1)
 Запасной — Г. Арнлаугссон (Исландия) — 7½ из 10 (+6 −1 =3)

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Примечания

Ссылки 
 8-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть третья) 

Шахматные олимпиады
1939 год в шахматах
Август 1939 года
Сентябрь 1939 года
Спорт в Аргентине в 1939 году
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Международные соревнования по шахматам в Аргентине